Чарльз Вудхаус (; ,  — , Беар-Грин, ныне в составе деревни Кейпел, графство Суррей) — британский скрипач, композитор и дирижёр.

Биография 
Мультиинструменталист по профессиональной подготовке, до Первой мировой войны выступал преимущественно как пианист, особенно в составе инструментального ансамбля под руководством Фредерика Казано, игравшего, в основном, на светских мероприятиях. В военные годы был мобилизован, в 1919 году вернулся на британскую музыкальную сцену, однако предпочёл карьеру скрипача. В разное время играл в составе ведущих лондонских оркестров: Королевского филармонического, Лондонского симфонического, оркестра Ковент-Гарден. Наиболее известен сотрудничеством с дирижёром Генри Вудом, пригласившим Вудхауса в 1920 году занять пульт концертмейстера в своём Оркестре Квинс-холла для выступления на Променадных концертах: последующие десять сезонов Вудхаус продолжал исполнять обязанности концертмейстера в оркестре Вуда, а в 1930 году, когда был создан Симфонический оркестр Би-би-си, перешёл в него на позицию вице-концертмейстера, однако на Променадных концертах продолжал занимать первый пульт вплоть до ухудшения состояния здоровья в 1934 году. Известно, что Вуд любил передавать Вудхаусу дирижирование на репетициях, чтобы послушать, как звучит оркестр, из зала; иногда Вудхаус дирижировал и на концертах, и на записях — в частности, как дирижёр он в 1926 году осуществил первую электрическую звукозапись скрипичного концерта Бетховена (солировал скрипач Луи Циммерман).

Наряду с оркестровой карьерой Вудхаус играл вторую скрипку в струнных квартетах Джона Сондерса и Джесси Гримсон, затем руководил собственным квартетом. Он также исполнял обязанности придворного музыканта короля Георга V.

Композиторское наследие Вудхауса целиком состоит из сочинений, предназначенных для исполнения музыкантами любителями: это упрощённые обработки популярных классических мелодий (Шарля Гуно, Рихарда Вагнера, Роберта Шумана, Фридерика Шопена, Яна Сибелиуса и др.) для любительских и студенческих оркестров, а также оригинальные пьесы для струнных составов, поныне с симпатией оцениваемые специалистами.

Примечания

Ссылки 
 

Скрипачи Великобритании
Композиторы Великобритании
Дирижёры Великобритании
Академические музыканты Великобритании